Маріуш Фірстенберг і Сантьяго Гонсалес були чинними чемпіонами і змогли захистити свій титул, перемігши у фіналі пару Стів Джонсон і Сем Кверрі з рахунком 6-4, 6-4.

Сіяні пари 

  Боб Браян /  Майк Браян (1-ше коло)
  Трет Х'юї /  Максим Мирний (1-ше коло)

  Ерік Буторак /  Скотт Ліпскі (чвертьфінал)
<li>  Стів Джонсон /  Сем Кверрі (фінал)

Вайлд-кард 

  Тейлор Фріц /  Раян Гаррісон (фінал)

  Девід О'Гейр /  Джо Салісбері (1-ше коло)

Основна сітка

Посилання 

Memphis Open
Світовий Тур ATP 2016